Костелецкий — фамилия. Известные носители:
 Костелецкий, Винсенц Франц
 Костелецкий, Давид
 Костелецкий, Алан